Příjmení Ťok má více nositelů:
 Dan Ťok (* 1959) – český politik a manažer
 Tomáš Ťok (* 1995) – český fotbalista